Miejscowości w USA:
 Wake Forest – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
Gminy w USA:
 Wake Forest (ang. Wake Forest Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake